

Patronyme 

 Alec Newman (1974-), acteur britannique ;
 Alfred Newman (1901-1970), compositeur et chef d'orchestre américain ;
 Alysha Newman (1994-), athlète (perchiste) canadienne ;
 Amber Newman (1978-), actrice américaine ;
 Anthony Newman (1941-), organiste américain ;
 Arnold Newman (1918-2006), photographe américain ;
 Barnett Newman (1918-1970), peintre américain ;
 Bernard Newman (1897-1968), écrivain britannique, auteur de roman d'espionnage et de roman policier, et un spécialiste du renseignement ;
 Bernard Newman (1903-1966), costumier américain ;
 Chris Newman (1940-), ingénieur du son américain ;
 Colin Newman (1954-), musicien et producteur de musique anglais ;
  ; 
  ; 
  ; 
 Dava Newman (1964-), chercheuse en astronautique ;
 Don Newman (1957-2018), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Donald J. Newman (1930-2007), mathématicien américain ;
 Edward Newman (1801-1876), botaniste et entomologiste britannique ;
 Emil Newman (1911-1984), compositeur et chef d'orchestre américain ;
 Emma Newman (1976-), romancière britannique ;
 Eric Newman, producteur américain ;
 Eric Clinton Newman (1982-), connu sous le nom de Luka Magnotta, assassin canadien ;
 Ernest Newman (1868-1959), critique musical ;
 Ezra Ted Newman (1929-2021), physicien spécialiste de relativité générale, voir Trou noir de Kerr-Newman ;
 Gideon Ellis Newman (1823-1911), homme politique américain ;
 Philippe Aubert alias Greg Newman (1960-), alias Phil de Molay, de son vrai nom Philippe Aubert de Mouthiers de Molay, écrivain et scénariste BD français ;
 Isidore Newman (1916-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  ; 
 John Henry Newman (1801-1890), cardinal, théologien britannique, canonisé en 2019 ;
 John Newman (1990-), chanteur et musicien anglais ;
 Johnny Newman (1963-), joueur américain de basket-ball ;
 Joseph M. Newman (1909-2006), réalisateur américain ;
 Judith Newman (1961-), journaliste et écrivain américaine ;
 Kim Newman (1959-), écrivain de romans gothiques et critique de film ;
 Laraine Newman (1952-), actrice américaine ;
Marie Newman (1964-), femme politique américaine ;
 Max Newman (1897-1984), mathématicien et informaticien britannique ;
 Melvin Spencer Newman (1908-1993), chimiste américain ;
 Nanette Newman (1934-), actrice anglaise ;
 Nouria Newman (1991-), kayakiste française ;
 Paul Newman (1925-2008), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Paul S. Newman (1924-1999), scénariste américain de comics ;
 Paul Newman (1937-), linguiste américain ;
 Phyllis Newman (1933-2019), actrice et chanteuse américaine ;
 Randy Newman (1943-), auteur-compositeur-interprète et pianiste américain ;
  ; 
 Ryan Newman (1977-), pilote américain de NASCAR ;
 Sharan Newman (1949-), historienne médiéviste et romancière américaine ;
 Suzette Newman ( siècle), femme d'affaires américaine ;
 Thomas Newman (1955-), compositeur de musique de film américain ;
 Widgey R. Newman (1900-1944), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma britannique ;
  ;
 Willie Betty Newman (1863-1935), peintre américaine.

Toponyme 

 Newman, une ville de Californie ;
 Newman, une ville de l'Illinois ;
 Newman, une petite ville minière au centre de l'Australie-Occidentale.

Divers 
 Constante de De Bruijn-Newman, constante mathématique ;
 Nombre de Newman-Shanks-Williams, une certaine catégorie de nombre premier ;
 Nikki Newman, Phyllis Summers Newman, Sharon Collins Newman Abbott, Nicholas Newman, Victoria Newman, Summer Newman, Noah Newman, Victor Newman, Adam Newman, Abby Newman, Cassie Newman et Faith Newman, personnages du feuilleton télévisé américain Les Feux de l'amour ;
 New Man, société française spécialisée dans la confection.

Titres 

Newman (And You Thought Your Parents Were Weird), une comédie de science-fiction américaine réalisée par Tony Cookson, et sortie en 1991 ;
Arthur Newman est un film américain réalisé par Dante Ariola en 2012.

Homonymie
Patronyme anglais
Patronyme juif